

Musica 
 Daughters – gruppo musicale statunitense
 Daughters – EP dei Daughters del 2002
 Daughters – singolo di John Mayer del 2003
 Daughters – album dei Daughters del 2010
 Daughters – singolo di Nas del 2012, dall'album Life Is Good

Televisione 
 Fra le braccia dell'assassino (Daughters) – film per la televisione del 1997 diretto da Bill L. Norton

Pagine correlate 
Daughter